Un relief est une différence de hauteur entre deux points ; plus spécifiquement, il peut désigner :
 en géographie, le relief d'un terrain ou d'une planète, en particulier de la Terre ;
 en architecture et construction, « relief » - En général le nom que l'on donne à tout ouvrage saillant sur une surface unie (Morisot J.M., Tableaux détaillés des prix de tous les ouvrages du bâtiment (charpente), Carilian, 1814) ;
 en art, le relief, ensemble de gravures ou sculptures décoratives sur un bâtiment ou un objet :
 bas-relief ;
 haut-relief ;
 l'expression « en relief » peut désigner tout objet de surface non régulière ; peut aussi désigner une image (dessin, film, etc.) donnant l'illusion d'une troisième dimension, visible en stéréoscopie ;
 en droit féodal, le relief est le  droit que le vassal devait payer  à son seigneur, lors de certaines mutations, ainsi dit parce que le vassal, par ce droit, relevait le fief ; il existait différents relief, tel le relief d'homme mort.
 au pluriel, les reliefs désignent les restes d'un repas.

Médias 
 Relief est une émission télévisée canadienne.
 Reliefs est une revue trimestrielle de vulgarisation scientifique.

Divers 
 Relief, un bateau-phare de l'United States Coast Guard.